Boston Braves kan syfta på:

 Boston Braves, en amerikansk klubb i amerikansk fotboll som blev Washington Commanders.
 Boston Braves, en amerikansk basebollklubb som blev Atlanta Braves.
 Boston Braves (ishockeyklubb), en amerikansk ishockeyklubb som var medlem i American Hockey League (AHL) 1971–1974.